X Games de Invierno 2019 puede referirse a las siguientes dos competiciones:

X Games de Invierno Aspen 2019,
X Games de Invierno Noruega 2019.